Sainte Marie-Madeleine peut désigner plusieurs saintes chrétiennes, en premier lieu Marie de Magdala (), disciple de Jésus ; fêtée le 22 juillet. Sainte patronne des gantiers, des fabricants de peignes, des coiffeurs, des parfumeurs, des tanneurs, des tisserands, des jardiniers, des vignerons, des marchands de vin, des pharmaciens, des épiciers et des prostituées.

Sainte patronne de la Provence, elle est aussi celle des communes de Beaucaire dans le Gard, et de  Deyme dans la Haute-Garonne.

Autres : 

 Marie-Madeleine de Pazzi (°1566 - †1607), est une carmélite de l'ancienne observance (ou carmélite chaussée), en religion sœur Marie-Madeleine, grande mystique, dont la spiritualité et les écrits ont profondément influencé la société de Florence du . Elle a été canonisée par le pape Clément IX le . Elle est fêtée le 25 mai.
 Marie Madeleine Martinengo (1687-1737), religieuse capucine, stigmatisée, béatifiée en 1900, fêtée le 27 juillet.
 Marie-Madeleine Fontaine († 1794), et trois autres sœurs de la Charité, martyres à Cambrai, guillotinées durant la Révolution française ; fêtées localement le 26 juin.
 Madeleine Yi Yong-dog († 1839), martyre de Corée, sainte ; fêtée le 29 décembre.
 Marie-Madeleine Postel (°1756 - †1846), née à Barfleur ; fêtée le 16 juillet.

Œuvres artistiques
 Sainte Marie-Madeleine, une sculpture attribuée à Gregor Erhart
 Sainte Marie Madeleine, un peinture de Carlo Crivelli

Références

Voir aussi